Шкенёв — фамилия. Известные носители:

 Шкенёв, Григорий Александрович — командир дивизиона миномётного полка, Герой Советского Союза.
 Шкенёв, Леонид Александрович — советский и российский спортсмен (лыжные гонки) и тренер. Заслуженный тренер РСФСР.